

Pessoas
James Francis Stephens, entomologista e ornitólogo inglês 
Rycklon Stephens, lutador de wrestling norte-americano
Heather Stephens, atriz norte-americana
Toby Stephens, ator inglês
Guilherme Stephens, industrial português
Stan Stephens, político norte-americano nascido no Canadá
Sir Philip Stephens, 1.º Baronete
John Stephens Cabot Abbott, escritor norte-americano

Localidades
Stephens (Arkansas)
Condado de Stephens
Ou ainda:
Stephens City
Port Stephens
St. Stephens

Desambiguações de sobrenomes